Kalpala ist der Familienname folgender Personen:

 Eino Kalpala (1926–2022), finnischer Skirennläufer und Rallyebeifahrer
 Osmo Kalpala (1925–2016), finnischer Rallyefahrer